Saint-André-de-Corcy é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-André-de-Corcy apresentava uma população de 3005 habitantes, distribuídos por 1149 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain